Primera División 1959-1960 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1959-1960 – torneo di calcio spagnolo